Эксталига 2012/2013 — 21-й сезон Белорусской экстралиги. Сезон начался 5 сентября 2012 и закончится в апреле 2013 года. В турнире принимают участие 11 клубов: 10 из Белоруссии и 1 из Латвии.

Участники 

</center>

Матч открытия 
Регулярный чемпионат стартовал 5 сентября 2012 года матчем между лучшими командами предыдущего сезона — жлобинским Металлургом и гродненским Неманом. Матч закончился со счётом 6:5 в пользу чемпионов.

Регулярный чемпионат

1 этап

2 этап

Подгруппа «A»

Подгруппа «B»

Статистика Регулярного чемпионата

Статистика игроков

Статистика команд

Плей-офф

1/4 финала

Металлург vs. Химик-СКА  

|}
В серии победу одержал «Металлург» со счётом 3:0.

Гомель vs. Юниор  

|}
В серии победу одержал «Юниор» со счетом 3:2

Неман vs. Лида  

|}
В серии победу одержал «Неман» со счётом 3:0.

Шахтёр vs. Лиепаяс Металлургс  

|}
В серии победу одержал «Шахтер» со счетом 3:0.

1/2 финала

Металлург vs. «Юниор»  

|}
В серии победу одержал «Металлург» со счетом 4:0.

Неман vs. Шахтёр  

|}
В серии победу одержал «Неман» со счетом 4:1.

Финал

Металлург vs. Неман  

|}
В серии победу одержал «Неман» со счетом 4:0.

См. также 
 Белорусская экстралига

Ссылки 
 Чемпионат в экстралиге стартует 5 сентября

Хоккей с шайбой в Белоруссии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Латвии
Сезоны Белорусской экстралиги
Спорт в Белоруссии в 2012 году
Спорт в Белоруссии в 2013 году
2012 год в хоккее
2013 год в хоккее
Спорт в Латвии в 2012 году
Спорт в Латвии в 2013 году